Escuela de música puede hacer referencia a:

Escuela de música, una institución de enseñanza de la música.
Escuela de música, una película mexicana.